DSK steht als Abkürzung für:
 Datenschutzkommission
 Datenschutzkonferenz, siehe Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder  
 Datenschutzkonzept
 Datenspeicherkassette, eine Bauform der elektronischen Fahrtenregistrierung (EFR) bei Triebfahrzeugen
 Deutsche Schule Kapstadt
 Deutsche Steinkohle, siehe RAG Deutsche Steinkohle AG
 Deutscher Sportfahrerkreis
 Deutschlandsender Kultur, von 1990 bis 1993 bestehender Radiosender und Nachfolger von DDR2
 Devisenschutzkommando
 Division Schnelle Kräfte der Bundeswehr
 Dominique Strauss-Kahn, häufig in Frankreich so genannt
 Doppelschicht-Kondensator
 Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise, Instandsetzungsmaßnahme im Straßenbau
 Dvorak Simplified Keyboard, siehe Dvorak-Tastaturbelegung
 Deutsche Spar- und Kreditbank 
 Deutsche Stratigraphische Kommission
 DSK Hyp
 Digital-Serielle Komponente, siehe Serial Digital Interface
 Downstream Key

D.S.K. steht als Abkürzung für:
 D.S.K., Akronym für Disruption of Soul and Kind, französische Deathgrind-Band

Abkürzung